est un genre éteint et fossile de « reptiles » d'eau douce de l'ordre des Choristodera et de la famille des Simoedosauridae.

Localisation et datation 
Simoedosaurus est connu depuis le tout début du Paléocène (Danien) où ses restes fossiles ont été trouvés au Canada (Saskatchewan). D'autres fossiles ont été découverts dans le Paléocène supérieur, aux États-Unis, en particulier dans le Dakota du Nord, et en France à Cernay-lès-Reims près de Reims. Les plus récents Simoedosaurus connus ont été découverts dans l'Éocène du Kazakhstan.

Description 
L'animal a une morphologie externe qui rappelle celles des gavials actuels. Sa longueur varie entre . Le genre est caractérisé par des mâchoires plus larges et puissantes que celles des autres choristodères, ce qui lui permettait de s'attaquer à des proies plus grandes. Cependant l'espèce S. lemoinei, préférait se nourrir de proies plus tendres que celles de l'espèce S. dakotensis.
Le crâne de Simoedosaurus lemoinei mesurait environ  de long.

C'est un cousin dIkechosaurus. Il est également apparenté aux plus célèbres choristodères comme Champsosaurus ou Monjurosuchus.

Paléobiologie 
Simoedosaurus était un prédateur ovovivipare parfaitement adapté à la vie aquatique, à la différence de certains autres choristodères comme Champsosaurus qui pondait ses œufs à terre.

Classification 
Le genre Simoedosaurus se place dans la famille des Simoedosauridae au sein du sous-ordre des Neochoristodera qui regroupe les choristodères de grande taille, de  de longueur, avec un crâne cordiforme (en forme de cœur) pouvant atteindre  de long.
Ce sont des choristodères qui ressemblent en apparence aux gavials actuels avec un long museau et un cou court.

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Paléocène
Vertébré de l'Éocène
†
Taxon fossile décrit en 1877